Ustnik je del pihalnega ali trobilnega instrumenta, ki je med igranjem v stiku z usti. Igralec vanj piha, pri čemer nastane zvok. Ustnik trobil deluje kot resonator, ki prenaša vibracije od ustnic do stolpca zraka v instrumentu. Ustnik pihal vsebuje enojni ali dvojni jeziček, ki v toku zraka vibrira in ustvarja zvok. Najbolj znane znamke ustnikov za trobente so: Vincent Bach, B&S,...

Ločimo:
 ustnik (trobila) in
 ustnik (pihala).

Glasbila